Lomig Guillo, né le  à Paris, est un journaliste français rédacteur en chef du JDD Magazine, le magazine mensuel du Journal Du Dimanche. Auparavant, il était rédacteur en chef de plusieurs magazines du groupe Prisma Media : Management, Bienvenue chez vous et les hors-séries du magazine Capital. Depuis décembre 2019, il est la voix française du podcast Guerres de Business (Business Wars en version originale), produit par le studio américain Wondery. Depuis août 2022, il présente la rubrique économie, tous les matins entre 6h et 9h dans la matinale de CNews.

Biographie

Parcours

Presse écrite 
Il commence sa carrière dans la presse à 19 ans, en 1992, en écrivant pour le magazine étudiant gratuit Campus, pour les rubriques "informatique" et "médias". En 1994, il est l'un des lauréats de l'Université Jeune Journaliste Magazine lancée par le groupe Hachette Filipacchi Presse et l'IPJ afin de recruter et former des journalistes aux métiers de la presse magazine. À l'issue d'une année de formation, il devient pigiste pour plusieurs magazines du groupe : Entrevue, TV Hebdo, Ok Podium et L'Écho des savanes, dont il est nommé rédacteur en chef adjoint en 1998.

En , il rejoint le groupe Emap France pour participer à la création de la version française du magazine britannique FHM, un mensuel masculin dont il devient rédacteur en chef en . En , après l'arrêt de la publication de FHM en France par le groupe Mondadori, il devient rédacteur en chef adjoint du mensuel féminin Biba, publié par le même éditeur.

En , il intègre la rédaction du mensuel économique Capital, du groupe Prismamedia, en tant que rédacteur en chef adjoint chargé des hors-séries, puis il est nommé rédacteur en chef du mensuel économique Management en février 2014. Toujours chez Prismamedia, il lance en avril 2021 le magazine de Stéphane Plaza, Bienvenue chez vous, dans lequel on retrouve l'esprit des émissions de l'animateur de M6, avec des articles et reportages traitant à la fois d'immobilier et de décoration. Le magazine s'arrête en août 2022, sa diffusion n'étant pas jugée assez importante par l'éditeur du titre.

En juillet 2022, il rejoint le groupe Lagardère News pour participer au lancement du JDD Magazine. Un nouveau magazine mensuel, diffusé avec le Journal Du Dimanche, qui parait le 23 octobre 2022 et pour lequel il est rédacteur en chef des parties "Le livre" et "L'enquête".

Radio 
En parallèle de ses activités en presse écrite, il a aussi longtemps fait de la radio. Dès l'âge de 16 ans, encore au collège, il anime les samedis après-midi une émission musicale sur la radio associative Sortie de Secours à Bondoufle (Essonne) en compagnie d' Alexandre Veret. En 1992, il devient animateur pour Radio Enghien, dans le Val d'Oise et Horizon Fm, dans l'Essonne. Il présente différentes émissions : "Bis repetita", "Samedi quelque chose" ou encore "Les cotons tiges".

En 1996, alors qu'il effectue son service national au sein du Sirpa à Paris, il est volontaire pour partir à Sarajevo afin de participer au lancement, en tant qu'animateur, de la radio militaire Azur FM. Une radio diffusée sur la bande FM à destination des militaires français de la force Ifor présents sur place, mais aussi des populations civiles.

De retour en France à l'été 1996, il devient animateur sur la radio RVS, à Rouen qui devient à la rentrée 1996 le diffuseur local du programme "Rire et Chansons" pour toute la Normandie. En janvier 1997, il intègre l'équipe parisienne de la radio, pour animer plusieurs tranches horaires, la nuit et le week-end. A la rentrée suivante, il devient animateur de la matinale nationale de Rire et Chansons (groupe NRJ), notamment en duo avec Philippe Llado. Il quitte la matinale en décembre 1998 pour se consacrer au lancement du magazine FHM, mais il restera chroniqueur durant plusieurs saisons pour la matinale de la station, jusqu'en .

En 2009, il présente régulièrement une chronique sur l'économie pour itélé la radio, sur le bouquet numérique Goom, dans l'émission animée par Jean-Baptiste Boursier.

En 2019 il présente les podcasts Les génies du numérique, ou encore Manageflix, pour le site capital.fr. Et, au début du premier confinement, il lance le podcast Le Journal du Télétravail, avec le magazine Management, pour décrypter de façon quotidienne, puis hebdomadaire, les nouvelles contraintes liées au télétravail et les nouvelles façons de travailler qui s'imposent alors.

Depuis l'été 2019, il est également la voix française du podcast Guerres de Business, adapté du podcast américain Business Wars, du studio Wondery. Ce podcast raconte, en six épisodes d'une demi-heure chacun, des duels entre deux grandes marques : Coca-Cola contre Pepsi, Nike contre Adidas, Airbus contre Boeing... Il est également l'auteur de deux saisons inédites de Guerres de Business, pour le marché français : Chanel contre Dior et TF1 contre M6.

Ouvrages 
Il a publié plusieurs ouvrages, aux éditions Prisma. Les secrets du Mont-Saint-Michel, en 2017, une enquête journalistique et historique sur les coulisses d'un des monuments les plus visités de France d'où une partie de sa famille est originaire. En , il obtient la Mention Spéciale du jury du Prix Du Guesclin pour cet ouvrage.

Il est aussi l'auteur de deux biographies de chanteurs : Pascal Obispo, l'envie d'être aimé, en décembre 2018 et Serge Lama, chanter pour vivre, en novembre 2020.

Divers 
En 2006, il apparait, jouant le rôle d'un journaliste, dans la publicité télévisée pour le lancement du nouvel service de renseignements téléphoniques 118 218, dans le spot final de la campagne. La même année, il joue le rôle d'un faux scientifique dans une parodie de publicité pour lessive de la série Barres de mire, diffusée sur Canal+.

Origines 
Originaire de Bretagne (son prénom, rare, signifie « Petit Guillaume » en breton), il descend d'une branche cadette de la famille de La Goublaye, l'une des plus anciennes familles de la noblesse bretonne. Le plus ancien membre connu de la famille étant Guillaume de La Goublaye, qui fût écuyer du chevalier Du Guesclin, en 1371.

Notes et références 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance en juin 1973
Naissance à Paris